15. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które rozgrywane były od 20 do 23 września 2003 roku w Manili na Filipinach.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 
 

2003
2003 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Filipinach
Sport w Manili
2003 w Azji
Filipiny w XXI wieku